Il doppio dell'Athens Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Rikard Bergh e Per Henricsson erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Claudio Panatta e Tomáš Šmíd hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Gustavo Giussani e Gerardo Mirad.

Teste di serie
 Claudio Panatta /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Josef Čihák /  Christian Miniussi (quarti di finale)
 Martin Sinner /  Michael Stich (semifinali)
 Massimo Cierro /  Alessandro De Minicis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Athens Open 1989